Oskar I – król Szwecji i Norwegii w latach 1844–1859 z dynastii Bernadotte
 Oskar II – król Szwecji i Norwegii w latach 1872–1905 z dynastii Bernadotte
 Oskar Bernadotte (1859–1953) – książę Gotlandii
 Oskar Bernadotte (ur. 2016) – książę Skanii